Plaats in Indonesië
 Penganten (Klambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Penganten (Balen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java